Lotus F1 je angleško moštvo, ki od  nastopa v Svetovnem prvenstvu Formule 1. Luksemburška družba Genii Capital je konec leta 2011 kupila nekdanje Renaultovo moštvo Formule 1 in ga poimenovalo po svoji znamki Group Lotus. Ni v nikakršni povezavi z moštvom Team Lotus, ki je v Formuli 1 nastopalo med letoma 1958 in 1994. V svoji prvi sezoni 2012 je moštvo osvojilo četrto mesto v konstruktorskem prvenstvu z dirkači Kimijem Räikkönenom, Romainom Grosjeanom in Jeromom d'Ambrosiem. Räikkönen je osvojil prvo zmago moštva na dirki za .

Pregled rezultatov 

|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Lotus E20
|rowspan="4"| Renault RS27-2012
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
|rowspan="4"| 303
|rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|bgcolor= "#dfffdf"| 7
|bgcolor= "#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor= "#dfffdf"| 9
|bgcolor= "#dfffdf"| 8
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor= "#dfffdf"| 5
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9 
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|-
|align="left"|  Jerome d'Ambrosio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Lotus E21
|rowspan="4"| Renault RS27-2013
|rowspan="4"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|rowspan="4"| 315
|rowspan="4"| 4.
|-
|align="left"|  Kimi Räikkönen
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Heikki Kovalainen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| Lotus E22
|rowspan="3"| Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| KIT
| ŠPA
| MON
| KAN
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| RUS
| ZDA
| BRA
| ABU
|
!rowspan="3"| 10
!rowspan="3"| 8.
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| E23 Hybrid
|rowspan="3"| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| MEH
|| BRA
|| ABU
||
!rowspan="3"| 78
!rowspan="3"| 6.
|-
|align="left"|  Romain Grosjean
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#ffdf9f"| 3
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 13
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 9
|
|-
|align="left"|  Pastor Maldonado
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 15
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 14
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|style="background-color:#cfcfff"| 12
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#dfffdf"| 7
|style="background-color:#dfffdf"| 8
|style="background-color:#cfcfff"| 11
|style="background-color:#dfffdf"| 10
|style="background-color:#efcfff"| Ret
|
|}

Zunanje povezave 

 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2011